USS Baltimore kan verwijzen naar een van zes schepen bij de Amerikaanse marine die zijn vernoemd naar de Amerikaans stad Baltimore in de staat Maryland:
USS Baltimore (1777), een Amerikaanse brigantijn met 12 kanonnen
USS Baltimore (1798), een Amerikaans schip met 20 kanonnen
USS Baltimore (1861), een Amerikaans stoomraderschip
USS Baltimore (1890), een Amerikaanse pantserschip
USS Baltimore (1943), een Amerikaanse zware kruiser van de Baltimoreklasse
USS Baltimore (1982), een Amerikaanse nucleaire onderzeeboot van Los Angelesklasse